Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

106e régiment d'infanterie
106e régiment d'infanterie territoriale

 Voir aussi
Monument au 106e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires